Дайан:
 Дайан, Жозе (род. 1947) — французская актриса, режиссёр, продюсер и сценарист.
 Киара Дайан (род. 1987) — американская порноактриса.
 Дайан Кэрролл (1935—2019) — американская актриса и певица, лауреат премий «Тони» и «Золотой глобус».
 Дайа́н () — община в уезде Вубан, провинция Намдинь, Вьетнам.
 Дайа́н () — община в уезде Чаку, провинция Чавинь, Вьетнам.